Marcus Aurelius Mausaeus Valerius Carausius (általában Carausius néven ismert), 286–293 között Britannia császára
 Carausius, a botsáskák egyik neme